Lucena del Cid kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lucena del Cid (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Lucena del Cid (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar